Het seizoen 2007/08 van de Nederlandse overgangsklasse hockey bij de heren had Hurley en Klein Zwitserland als kampioenen. 

Na de onderlinge play-off ontmoetingen promoveerde Klein Zwitserland naar de hoofdklasse 2008/09. Eindhoven, Hattem, Leonidas en Uden degradeerden rechtstreeks naar de eerste klasse.

Eindstanden 
Na 22 speelronden waren de eindstanden:

Promotie/degradatie hoofdklasse

Hockey in 2007
Hockey in 2008
Overgangsklasse hockey